Осуйское — название населённых пунктов в России:

 Осуйское — деревня в Ржевском районе Тверской области.
 Осуйское — деревня в Торжокском районе Тверской области.